Anacletus kan syfta på:
 Anacletus I – påve 79 – cirka 91
 Anacletus II – motpåve 1130–1138